Långtradare kan syfta på:

Långtradare (lastbil) – en tung lastbil för lång­väga transporter
Långtradare – slangord för en långvarig kyss